Ohio je lahko:

 Ohio - zvezna država ZDA
 Ohio - reka  v ZDA
 USS Ohio - ime več ameriških ladij